Tincana peut désigner :

 Tincana, village italien de 21 habitants situé en Émilie-Romagne.
 Le Cerro Tincana, une montagne du département de Tarija en Bolivie dont l'altitude est de 3,684 mètres.

Homonymie